Dream Evil album del gruppo heavy metal Dio
Dream Evil band heavy/power metal svedese